«Трофе́й Луи́джи Берлуско́ни» () — ежегодный футбольный товарищеский турнир, который проводится на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Турнир был основан хозяином «Милана» Сильвио Берлускони в честь своего отца Луиджи. Сначала соперником «Милана» каждый год должен был быть обладатель Кубка Европейских чемпионов, но со временем традиционным соперником «Милана» стал другой гранд итальянского футбола — туринский «Ювентус». Первая игра за этот кубок прошла 23 августа 1991 года, победителем, благодаря двум голам Пьерлуиджи Казираги, стал клуб из столицы Пьемонта.

Статистика

Достижения

Бомбардиры

Факты 
 Тренеры, которые неоднократно выигрывали трофей:
 Карло Анчелотти: 1999 и 2000 с «Ювентусом» и 2002, 2005, 2006, 2007, 2008 с «Миланом»
 Фабио Капелло: 1992, 1993, 1994, 1997 с «Миланом» и 2004 с «Ювентусом»
 Марчелло Липпи: 1995, 1998, 2001, 2003 с «Ювентусом»
 Филиппо Индзаги — единственный игрок, который забивал и побеждал в этом турнире в футболках двух разных команд.

Примечания

Ссылки 

Футбол в Италии
Товарищеские турниры по футболу